Крёгер — фамилия. Известные носители:
 Крёгер, Берри (1912—1991) — американский актёр радио, кино, театра и телевидения.
 Крёгер, Майке (род. 1986) — немецкая легкоатлетка, специализировавшаяся в прыжках в высоту.
 Крёгер, Теодор (1891/1897—1958) — немецкий писатель.
 Крёгер, Уве (род. 1964) — немецкий актёр мюзикла.
 Крёгер, Эрхард (1905—1987) — оберфюрер СС, командир айнзацгруппы 6, входившей в состав айнзацгруппы C.